Анастасівська сільська рада — назва окремих колишніх адміністративно-територіальних самоврядних утворень в Україні та Українській РСР.

 Анастасівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Городницький район
 Анастасівська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Роменський район